Il campionato europeo di baseball è una competizione sportiva continentale a cadenza biennale organizzata dalla Confédération Européene de Baseball (CEB), la federazione europea del baseball.

Si tratta di un torneo tra nazionali, che assegna il titolo di campione europeo alla nazionale vincitrice. Alcune edizioni (ma non tutte) sono state valide per la qualificazione ai giochi olimpici; per esempio, nel 2003 il torneo per la qualificazione olimpica si svolse la settimana dopo la conclusione del campionato europeo, nella stessa sede.

Il primo campionato europeo di baseball si tenne nel 1954 in Belgio. La manifestazione venne ripetuta ogni anno fino al 1958, per poi passare alla cadenza biennale negli anni pari, tranne il periodo dal 1965 al 2007, durante il quale si svolse negli anni dispari. In funzione del ritorno del baseball alle Olimpiadi, l'edizione inizialmente in programma nel 2018 è stata spostata all'anno successivo e la rassegna europea è ritornata a svolgersi negli anni dispari.

Edizioni

Medagliere 
Medagliere aggiornato all'edizione 2021

Partecipazioni 
Nella seguente tabella le squadre partecipanti per ogni edizione, con relativo piazzamento finale. Aggiornato all'edizione del 2021

Note

Collegamenti esterni